Sisa puede referirse a:

 Sisa, un tipo de impuesto o tributo.
 Jaume Sisa, cantautor español.
 Corte de una prenda bajo el brazo, también llamado escote de sisa.
 Distrito de San José de Sisa, en Perú.
 La Leyenda de Sisa sobre el origen del ajedrez.
 Bartolina Sisa, heroína indígena aimara.
 Sisa, una droga.